.Lodares puede referirse a los siguientes topónimos:

 Lodares del Monte, localidad del municipio de Almazán, en la provincia de Soria (España).
 Lodares de Osma, localidad del municipio de El Burgo de Osma, en la provincia de Soria (España).
 Lodares, localidad del municipio de Medinaceli, en la provincia de Soria (España).
 Lodares, freguesia del concelho de Lousada (Portugal).
 Lodares, localidad desaparecida del antiguo municipio leonés de Vegamián.

Además, puede hacer referencia a:
 Juan Ramón Lodares (1959-2005), lingüista español.